Економічна політика Данила Гетманцева — економічний курс та світогляд голови комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетманцева, що, на думку представників бізнесу та економічних журналістів, знаменується регресивними популістськими та соціалістичними підходами. 16 травня 2022, 11 українських бізнес-асоціацій та сотні відомих підприємців, звернулися з листом до президента Володимира Зеленського із закликом позбавити посади голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, аргументуючи це тим, що він не дає шансу на повоєнний розвиток України, оскільки є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов'язаних із нею прав і свобод. Невдовзі після листа, Офіс Президента зустрівся з українськими підприємцями де обговорили економічну політику та Гетманцева.

Також Гетманцева критикують за проросійські погляди, любов до РПЦвУ, російської культури, радянського минулого, тощо.

Економічні погляди та ініціативи 
2 жовтня 2020 року голова комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев ініціював проєкт закону № 4184 (т. зв. «податок на Гугл»), згідно з яким ПДВ у розмірі 20 % сплачуватимуть іноземні компанії, що працюють в Україні і реалізують електронні послуги (насамперед Google, Facebook, Youtube).

У 2020—2021 рр. Гетманцев ініціював переведення на РРО-апарати усіх ФОП 1 та 2 групи, чим викликав хвилі протестів об'єднаних під назвою Save ФОП. Гетманцев звинував учасників протестів, що вони граються у політику, а також порадив їм працювати. З 1 січня 2022 реформа вступила в дію, а всі протести проти РРО, на думку Гетманцева, були ініційовані контрабандистами та конверторами, що заробляють на ухиленні від оподаткування.

В інтерв'ю Forbes на початку травня 2022 р., Гетманцев зазначив, що вважає за доцільне відновити податкові перевірки бізнесу, який не постраждав від війни, та підняти податки, а також зробити багато дотацій для різного типу бізнесу.

22 лютого 2022 року Данило Гетманцев намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат українським військовослужбовцям.

23 квітня 2022 року Данило Гетманцев і Мустафа Найєм повідомили, що потрібно припинити безкоштовне розмитнення автомобілів та пільги для гуманітарної допомоги.

Гетманцев, згідно з аналізом Слово і Діло, навмисно порушив меморандум із Міжнародним валютним фондом, який передбачає, що Україна відмовляється від ідеї замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Данило Гетманцев після опублікування меморандуму закликав не поспішати з висновками та анонсував зміни щодо реформи.

Виступає за обмеження ФОПам третьої групи єдиного податку співпрацювати з юрособами заради гіпотетичної боротьби з тіньовою економікою.

Виступає за введення ПДВ при купівлі квартир в новобудовах, оскільки купуючи молоко українці теж платять ПДВ і це їх не шокує.

Вважає, що в Україні склалася негативна ситуація, за якої громадяни України за 30 років накопичили кошти без контролю держави.

У 2019 році пропонував заборонити ФОПам надавати послуги, а натомість дозволити їм тільки торгівлю і виробництво. На думку Гетманцева це б мало допомогти боротися з ухиленні від сплати податків.

Як один із засновник лотереї МСЛ Данило Гетманцев підтримує зменшення оподаткування казино та грального бізнесу.

Аналіз економічної політики Гетманцева 
Юлія Самаєва, редакторка відділу економіки ZN.UA, вбачає такі шкідливі підходи Гетманцева у формуванні економічної політики України:

бюджетоцентричність (надмірна фіскалізація) — бажання зібрати якомога більше до бюджету за рахунок тиску на малий та середній бізнес, уникаючи війни з реальними схемами олігархів та великого бізнесу.

податкові перевірки — бажання вводити податкові перевірки для бізнесу навіть у воєнний час

Ярослав Романчук, науковий керівник Українського інституту економічного лідерства, виділив 20 причин, чому потрібно усунути Гетманцева від створення і управління економічною політикою України. Серед причин, зокрема наслідування політики Петра Порошенка, гальмування розвитку економіки через бюджетно-податкову політику, провал кампанії з амністії капіталу, критично низький рівень довіри підприємців до економічної політики Гетманцева, ігнорування економічної науки, тощо.

Цитати 
«Оподаткування ― це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав». Данило Гетманцев

Корупційні скандали 
8 січня 2022 року Олександр Данилюк зазначив, що влада передала Гетманцеву контроль над «скрутками ПДВ».

Див. також 

 Азаровщина
 Save ФОП

Примітки 

Уряд Дениса Шмигаля
Володимир Зеленський